ETHL steht für:
 Flugplatz Laupheim (ICAO-Code)
 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne, siehe École polytechnique fédérale de Lausanne

EThL steht für:
 Ephemerides theologicae Lovanienses, die theologische Fachzeitschrift der Katholischen Universität Löwen

Abkürzung